Максара:

 Максара (приток Нерицы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми. 
 Максара (приток Печорской Пижмы) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.